Мальяріно () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Мануель Марія Мальяріно — в. о. президента Нової Гранади
 Хорхе Ольґуїн Мальяріно — 10-й президент Колумбії